Miejscowości w Polsce:
 Rusek Mały
 Rusek Wielki
 Rusek (województwo pomorskie) - nazwa zniesiona osady

Miejscowość w Czechach:
 Rusek (Hradec Králové)

Osoby:
 Ewa Nowicka-Rusek – polska antropolog 
 Franciszek Rusek – polski prawnik (* 1924)
 Josef Rusek – czeski biolog glebowy (* 1938)  
 Ladislav Rusek – czeski artysta-plastyk i publicysta (* 1927) 
 Paweł Rusek – polski siatkarz (* 1983) 
 Václav Rusek – czeski historik farmacji (* 1928)

Inne:
 Rusek (nazwisko)